Józef Smaga – polski historyk, tłumacz, rusycysta
 Józef Smaga – polski wojskowy, pilot